

Architecture

Arboriculture fruitière 
 La lambourde se distingue du dard couronné en ce que tous les bourgeons qu'elle porte sont déjà disposés à fleurir. En général, c'est après trois ou quatre ans que les dards  constituent des lambourdes.